Lichtajny ist ein polnischer Ortsname:
 Lichtajny (Ostróda), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, vor 1908 Lichteinen, nach 1908 Adlig Lichteinen, 1928 bis 1931 Lichteinen bei Osterode, 1931 bis 1945 Lichteinen, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Lichtajny (Olsztynek), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, vor 1908 Lichteinen, nach 1908 Königlich Lichteinen, bis 1931 Lichteinen bei Hohenstein, 1931 bis 1945 Köllmisch Lichteinen, Kreis Osterode, Ostpreußen